Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018 – jedna z dyscyplin podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018 w Gold Coast. Rozegrane zostało 58 konkurencji, które odbyły się w dniach 8–15 kwietnia 2018 roku w Carrara Stadium. W zawodach wzięło udział 930 zawodników z 68 państw.

Uczestniczące państwa 
W lekkoatletyce podczas igrzysk wystąpiło 952 zawodników z 68 państw.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Lekkoatletyka na oficjalnej stronie igrzysk

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018
2018
2018 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii